Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Nikiforow – kazachski zapaśnik
 Denis Nikiforow – rosyjski wioślarz
 Dmitrij Nikiforow – radziecki dyplomata
 Gieorgij Nikiforow – rosyjski i radziecki pisarz
 Jurij Nikiforow – rosyjski piłkarz
 Ołeksandr Nikiforow – ukraiński piłkarz
 Piotr Nikiforow – rosyjski rewolucjonista, radziecki polityk i dyplomata
 Sawa (Nikiforow) – prawosławny biskup